Egilsson ou Egilson est un nom de famille notamment porté par :

 Ólafur Egilsson (1564-1639), ministre luthérien islandais, auteur de récits autobiographiques ;
 Ólafur Egilsson (1977), scénariste islandais de Woman at War (2018) ;
 Sveinbjörn Egilsson (1791-1852), poète et théologien islandais ;
 Thorsteinn Egilson, chef islandais du , personnage de sagas.